Il codice da Vinci è un titolo che può riferirsi a:
 Il codice da Vinci (The Da Vinci Code), romanzo di Dan Brown
 Il codice da Vinci (The Da Vinci Code), film di Ron Howard ispirato al romanzo
 Il codice da Vinci (The Da Vinci Code), videogioco ispirato al film